Горга может означать:
 Горга (дочь Ойнея) — героиня древнегреческой мифологии из Этолии.
 Горга (Аликанте) — муниципалитет в Испании.
 Горга (Лацио)  - коммуна в Италии.